L'Eurolliga és una competició de bàsquet internacional entre clubs d'Europa. L'edició d'aquesta temporada començà el 9 d'octubre. Un total de 24 equips van lluitar pel títol, aconseguit pel FC Barcelona.

Primera Fase 
Font: Eurolliga

Grup A

Grup B

Grup C

Top 16 
El primer de cada grup es va classificar per a la Final Four.
Font: Eurolliga

Grup D

Grup E

Grup F

Grup G

Final Four 
Disputada a Barcelona al Palau Sant Jordi. El dia 9 de maig es varen jugar les semifinals i l'11 de maig la final i el partit pel tercer i quart lloc. El FC Barcelona va aixecar la seva primera Eurolliga.

Referències

Enllaços externs 
  1a part final Eurolliga
  2a part final Eurolliga

2002-2003
Competicions de bàsquet del 2002
Competicions de bàsquet del 2003